Pedralva ist der Name von:
 Pedralva (Minas Gerais), eine Stadt und ein Kreis in Brasilien
 Pedralva (Braga), eine Gemeinde in Portugal